Озимек () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят (силезский), Опольское воеводство. Население — 21 148 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Антонюв
 Бестшинник
 Хобе
 Дыляки
 Гродзец
 Красеюв
 Кшижова-Долина
 Мнихув
 Пусткув
 Сходня
 Щеджик

Поселения 
 Едлице
 Нова-Сходня

Соседние гмины 
 Гмина Хшонстовице
 Гмина Добродзень
 Гмина Избицко
 Гмина Колёновске
 Гмина Стшельце-Опольске
 Гмина Турава
 Гмина Зембовице

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Опольского воеводства
Опольский повет Опольского воеводства